El municipio de Springbank (en inglés: Springbank Township) es un municipio ubicado en el condado de Dixon en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 570 habitantes y una densidad poblacional de 6,15 personas por km².

Geografía 
El municipio de Springbank se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.63 km², de la cual 92,57 km² corresponden a tierra firme y (0,06 %) 0,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 570 personas residiendo en el municipio de Springbank. La densidad de población era de 6,15 hab./km². De los 570 habitantes, el municipio de Springbank estaba compuesto por el 96,84 % blancos, el 0,35 % eran afroamericanos, el 0,88 % eran amerindios, el 0,18 % eran asiáticos, el 1,75 % eran de otras razas. Del total de la población el 3,86 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Dixon